Football League Championship 2018/2019 był 15. sezonem drugiej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Anglii. Z Premier League spadły zespoły Swansea City, Stoke City oraz West Bromwich Albion. W sezonie było trzech beniaminków Wigan Athletic, Blackburn Rovers oraz Rotherham United. Udział wzięły 24 drużyny.

Drużyny

Stadiony

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy

Zmiany trenerów

Tabela 

1Birmingham City zostało ukarane odjęciem 9 punktów za brak rentowności i zrównoważonego rozwoju.

Baraże o awans

Półfinały 

 Rewanż

Aston Villa wygrała w karnych 4-3.

Derby County wygrało w dwumeczu 4-3.

Finał 

Aston Villa awansowała do Premier League.

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: strona BBC Sport.

Hattricki 

4 Zawodnik zdobył 4 bramki

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
2017 w Anglii
2018 w Anglii
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej